Татарино — название населённых пунктов:

Россия 

 Татарино — село в Каменском районе Воронежской области.
 Татарино — деревня в Красногородском районе Псковской области.

Украина 

 Татарино — до 1946 г. название село Долинка в Лохвицком районе Полтавской области.